Кухарчук — українське прізвище. Відомі носії:

 Кухарчук Микола Андрійович — український політик (КПУ).
 Кухарчук Микола Макарович — український математик, професор НТУУ «КПІ», доктор фізико-математичних наук.
 Кухарчук Олег Сергійович — український політик, народний депутат України 3-го скликання.
 Кухарчук Олександр Федорович — український письменник, автор історичних романів.
 Кухарчук Станіслав Вікторович — український тележурналіст, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.
 Кухарчук Яків Федорович — сотник Дієвої Армії УНР.

Українські прізвища
Прізвища на -ук